

Magyarországon
 Konzervatív Párt (Magyarország)
 Sennyei-féle konzervatív párt, Sennyey Pál által 1872-ben alapított párt, amely 1875-ben felvette a Jobboldali Ellenzék nevet
 Konzervatív Párt (Magyarország, 1994), egy az 1994-es választásokon induló párt

Más országokban
Afrika
 Konzervatív Párt (Dél-Afrika)
 Konzervatív Párt (Uganda)

Latin Amerika
 Konzervatív Párt (Chile) (1966-ig)
 Kolumbiai Konzervatív Párt
 Konzervatív Párt (Ecuador)
 Konzervatív Párt (Nicaragua)

Európa
 Örmény Konzervatív Párt (1991-óta)
 Konzervatív Párt (Grúzia)
 Konzervatív Párt (Norvégia)
 Konzervatív Párt (Románia) (korábbi: Konzervatív Párt (Románia, 1880–1918))
 Konzervatív Párt (Egyesült Királyság) (avagy Konzervatív és Unionista Párt, avagy Tory)

Kanada
 Kanadai Konzervatív Párt, avagy Tory (2003-óta)
 Konzervatív Párt (Kanada) (1873–1942)

Egyesült Államok
 Amerikai Konzervatív Párt
 New York-i Konzervatív Párt
 Konzervatív Párt USA

Óceánia
 Új-Zélandi Konzervatív Párt (megszűnt)

Kapcsolódó szócikkek 
 Konzervatív Néppárt (egyértelműsítő lap)
 Progresszív Konzervatív Párt (egyértelműsítő lap)